Longnes puede referirse a: 

 Longnes, comuna francesa situada en Sarthe.
 Longnes, comuna francesa situada en Yvelines.